Milo Manara - desenhista italiano
Cava Manara - comuna italiana
5092 Manara - asteróide
Luciano Manara, militar

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos